Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2010 (met de officiële naam Rogers Cup 2010) werd gespeeld van 7 augustus tot en met 15 augustus 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Rexall Centre in de Canadese stad Toronto.

Het toernooi van 2010 trok 161.497 toeschouwers.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Toronto
2010